Ordet Brok kan have flere betydninger:
 Brok (sygdom) der er en sygdom i bughulen; Den almindeligste form er lyskebrok 
 En staveform for en uradelsslægt se: Brock (adelsslægt) 
 En talemåde, f.eks. Vi vil ikke ha' alt det brok.